Фамилија Рамос има више значења:

 Фамилија Рамос, Ехидо Кукапа Местизо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамос, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамос, Колонија Колорадо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамос, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рамос (Толиман), насеље у округу Керетаро у Мексику